Yam ou Yaw (Jaô) é o nome do deus levantino do caos e do mar indomado, segundo está escrito em textos da antiga cidade de Ugarite, atual Síria. Seu arqui-inimigo é Baal, cujo nome significa "senhor" - um eufemismo para o nome real de Baal, Adade, que apenas sacerdotes podiam pronunciar. Em textos ugaríticos, Baal também é conhecido como rei do céu, e o primogênito de El (Também chamado de Baal, ou Beliel). Ele presidia os deuses reunidos no Monte Zefom na Síria, etimologicamente idêntico ao aramaico Zion. Como Yaw deseja ascender às alturas dos deuses que ele odeia, e como ele é o deus do caos e da destruição, o seu equivalente mais próximo no pensamento moderno é Satan o diabo, a besta fera, Satanás a antiga serpente, conhecido também por Yaodabaoth ou Demiurgo.

Alguns historiadores argumentam que Yam/Yaw fosse o deus da Lua, identificado com a mesma raiz do nome do deus egípcio da lua, Iah.

Ver também 
Mitologia fenícia

Mitologia cananeia